Подобедова — фамилия. 

Известные носители:

 Подобедова, Екатерина Ивановна (1839—1883) — петербуржская актриса
 Подобедова, Надежда Ивановна (1830—1893) — петербуржская актриса
 Подобедова, Ольга Ильинична (1912—1999) — российский искусствовед
 Подобедова, Светлана Николаевна (род. 1986) — казахстанская тяжелоатлетка